Манолов може да се отнася за:
 Асен Манолов (1908 – 1982), български балетист и хореограф
 Атанас Манолов (р. 1935), български футболист
 Димитър Манолов, няколко души с това име
 Емануил Манолов (1860 – 1902), български композитор
 (р. 1930)|Иван Манолов (р. 1930), български футболист
 Иван Манолов (р. 1937), български футболист
 Красимир Манолов (р. 1956), български футболист
 Манол Манолов (1925 – 2008), български футболист
 Мирослав Манолов (р. 1985), български футболист
 Христо Манолов, няколко души с това име